58-й и последний чемпионат СССР по шахматам проходил с 1 по 13 ноября 1991 года в Москве.

Турнирная таблица

Ссылки 
 58rd USSR Championship, Moscow 1991

Чемпионаты СССР по шахматам
1991 год в шахматах
1991 год в Москве
Шахматные турниры в Москве
Ноябрь 1991 года